Energie-Impuls-Relation meint

 den Zusammenhang zwischen Energie und Impuls im Rahmen der Relativitätstheorie, siehe Energie-Impuls-Relation
 den Zusammenhang zwischen Energie und Impuls einer Welle, siehe Dispersionsrelation